Норт-Палисейд () — третья по высоте гора массива Сьерра-Невада в Калифорнии (4341 метр), четвёртая по высоте в Калифорнии, тридцать первая в США. На склоне горы находится небольшой ледник (ледник Палисейдс). Северный склон горы является одним из популярных стен для скалолазов. Гора находится на территории национального парка Кингз-Каньон.

Рядом с основной вершиной находятся три менее высоких: пик Полемониум (, 4292 м) в 250 метрах к востоку-юго-востоку, пик Старлайт (, 4292 м) в 150 метрах к северо-востоку, и пик Тандерболт (, 4268м) в 400 метрах к северо-западу.

Первое зарегистрированное восхождение на вершину совершено 25 июля 1903 году Джеймсом Хатчинсоном (), Джозефом Леконтом () и Дж. К. Моффитом ().

Подъём на гору относится к четвёртой (из пяти) категории восхождений согласно  и считается относительно простым.

Примечания

Ссылки 
 
 

Горы Калифорнии
Кингз-Каньон (национальный парк)
География округа Иньо
География округа Фресно